HOK steht für:
 Hellmuth, Obata + Kassabaum, US-amerikanisches Architekturbüro
 Kaman HOK, Beobachtungsvariante der Kaman HH-43, US-amerikanischer Kurzstrecken-Hubschrauber
 Bahnhof Oker (DS100-Code), Bahnhof von Oker (Goslar) an der Bahnstrecke Oker–Bad Harzburg
 Hongkong, UNDP-CODE
 Hong Kong Station, Bahnhof der Tung Chung Line der Hongkonger Mass Transit Railway
 Hooker Creek Airport (IATA-Code), Flughafen von Lajamanu, Northern Territory, Australien
 Heimatortskartei (HOK) des Kirchlichen Suchdienst

Hok steht für:
 Hok, Ort in der schwedischen Provinz Jönköpings län
 ein Ort im Suco Bobonaro (Osttimor), siehe Bobonaro (Suco)

hok steht für:
 Hoka-Sprachen (ISO-639-5-Code), vorgeschlagene indigene amerikanische Sprachfamilie

Abkürzung